Сіретоко-Іво-Дзан (яп. 知床硫黄山 Сіретоко Іо: дзан?, «Сіра гора півострова Сіретоко») — вулкан, що знаходиться на півострові Сіретоко острову Хоккайдо (Японія).

 Італо Де Дзан (італ. Italo De Zan, 1 липня 1925, Сан-Фйор, Італія — 9 березня 2020, Тревізо, Італія) — італійський велогонщик.